

Ouvrage classique chinois 

 Guoyu : Discours des royaumes (國語)

Mandarin de Taïwan 

 Mandarin_de_Taïwan